155 steht für:
 das Jahr 155
 Alfa Romeo 155, italienisches Automobil
 E 155, synthetischer Azofarbstoff
 155 (Flugzeug), Flugzeugmodell
 Kaliber 155 mm bei Artilleriemunition
 U 155, deutsches U-Boot

Siehe auch: